Созе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 500 км на південь від Парижа, 95 км на північ від Тулузи, 16 км на захід від Каора.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 220 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 510,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Созе на сайті французького Національного інституту географії
 Созе на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Созе на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Созе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Созе на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот